Fetch puede hacer referencia a:
 Fetch, en el folclore irlandés, fantasma de una persona viva.
 Fetch, término para designar la longitud rectilínea de una gran masa de agua superficial.